Washingtonville (Ohio)
Washingtonville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos